Juva steht für:

 Juva, eine Gemeinde in Ostfinnland
 Juva (Verwaltungsgemeinschaft), eine ehemalige Verwaltungsgemeinschaft in Ostfinnland
 Juva (Gutshof), Gutshof in Tarvasjoki in der südwestfinnischen Stadt Lieto  

Juva ist der Familienname folgender Personen:

 Einar W. Juva (1892–1966), finnischer Historiker    
 Kari Juva (1939–2014), finnischer Bildhauer   
 Kersti Juva (* 1948), finnische Übersetzerin    
 Markus Juva (* 1975), finnischer Poolbillardspieler
 Mikko Juva (1918–2004), finnischer Historiker, Politiker, lutherischer Theologe und Erzbischof

Siehe auch:
 Jesu Juva